W Bośni i Hercegowinie:
 Pope – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Kakanj
Na Łotwie:
 Pope – miejscowość na Łotwie, w okręgu windawskim

W Serbii
 Pope – wieś w okręgu raskim, w gminie Tutin
 Pope – wieś w okręgu raskim, w mieście Novi Pazar

W USA:
 Pope – wieś w stanie Missisipi, w hrabstwie Panola
 Pope (ang. Pope Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fayette
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pope (ang. Pope County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Pope (ang. Pope County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Pope (ang. Pope County) – w stanie Minnesota